Molekulska formula -{C14H17NO6}- se može odnositi na:

 Indikan
 Prunazin